Carbon megye (Montana)
 Carbon megye (Pennsylvania)
 Carbon megye (Utah)
 Carbon megye (Wyoming)